La Coppa Italia di Legadue 2011-2012 è stata l'ottava edizione della manifestazione.

Formula 
La formula delle manifestazione prevede la partecipazione di tutte le squadre iscritte al campionato di Legadue 2011-2012. Sono previste gare di andata e ritorno, con passaggio del turno in base alla somma dei punti nei due incontri.

La fase finale è organizzata al PalaFlorio di Bari nei giorni 3 e 4 marzo 2012. Semifinali e finali sono gare a partita unica.

In seguito al ripescaggio dell'Umana Venezia in Serie A 2011-2012 a Coppa Italia già iniziata, la Tezenis Verona ha avuto accesso automatico ai quarti di finale (nell'unica gara disputata, Venezia aveva sconfitto Verona 85-75).

Tabellone

Semifinali

Finale

Verdetti 
Vincitrice della Coppa Italia: Enel Brindisi
Formazione: Matteo Maestrello, Matteo Formenti, Jimmie Hunter, Dejan Borovnjak, Craig Callahan, Jakub Wojciechowski, Andrea Zerini, Maurizio Vorzillo, Marco Giuri, Elio Preite. Allenatore: Piero Bucchi

Note

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2011
Pallacanestro nel 2012
2012